Lundgren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Lundgren 20 699
 Lundgreen 17
 Lundhgren 6
Tillsammans med 2 personer som stavar namnet på annat sätt, blir detta 20 724 personer, vilket ger namnet plats nummer 28 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Lundgren

A
 Adam Lundgren (född 1986), skådespelare
Alexander Lundgren (1874–1948), biodlare och författare
 Alfred Lundgren, flera personer
 Alfred Lundgren (författare), journalist och författare
 Alfred Lundgren (ingenjör) (1879–1946), telegraftjänsteman och maskiningenjör
 Alfred Lundgren (1843–1916), organist och politiker
 Alfred Rudolf Lundgren (1852–1929), ingenjör och kartograf
 Alvar Lundgren (1906–1982), konstnär
 Andrea Lundgren (född 1986), författare och litteraturkritiker
 Ann Lundgren (född 1936), skådespelare
 Annika Lundgren (född 1947), skådespelerska
 Annika Lundgren (konstnär) (född 1964), konstnär
 Arne Lundgren (1925–2011), författare, språklärare, översättare och bokförläggare
 Arvid Lundgren (1879–1957), konstnär och teckningslärare
 Aslög Lundgren-Langlet (1929–1993), småskollärare och konstnär
 Astrid Lundgren (1931–2012), översättare
 Axel Lundgren (1863–1937), psykiater
 Axel Lundgren (företagsledare) (1841–1891), ingenjör och industriman

B
 Bernhard Lundgren (1843–1897), paleontolog och geolog
 Bertil Lundgren (1934–2020), konstnär och formgivare
 Bertil Lundgren (konstnär) (1910–1983), målare, tecknare och grafiker
 Bo Lundgren (född 1947), politiker och civilekonom
 Bo Lundgren (musikforskare) (1914–2005), bibliotekarie och musikforskare
 Bo Richard Lundgren (född 1944), ämbetsman
 Britt Lundgren (1916–2005), fotograf
 Britta Lundgren (1951–2021), etnolog, professor
 Börje Lundgren (1914–1966), lantmätare och ämbetsman

C
 Caj Lundgren (född 1931), journalist, översättare, kritiker och författare
 Carl Lundgren (1836–1891), skräddare och sångarevangelist
 Carl Gustaf Lundgren (1779–1854), kopparstickare och kartgravör
 Carl Martin Lundgren (1780–1852), affärsman och kommerseråd
 Conrad Lundgren (1866–1918), stenograf

D
 Daniel Lundgren (född 1985), friidrottare
 Daniel Lundgren (kyrkomålare) (aktiv i början av 1700-talet)
 Dolph Lundgren (född 1957), skådespelare, manusförfattare och regissör

E
 Edvin Lundgren (1892–1968), bokhandlare
 Egron Lundgren (1815–1875), konstnär och författare
 Elin Lundgren (född 1978), politiker och riksdagsledamot
 Else Lundgren (född 1919), översättare
 Eric Lundgren (konstnär) (1907–2001)
 Eric Lundgren (tecknare) (1906–1971). svensk-amerikansk konstnär och tecknare
 Erik Lundgren (1919–1967), tävlingsförare, bil- och båtkonstruktör
 Erik Lundgren (arkitekt) (1895–1984)
 Ernst Lundgren (1873–1930), lantbrukare och politiker
 Ester Ringnér-Lundgren (1907–1993), författare
 Eva Lundgren (född 1947), forskare och feminist
 Eva-Lena Lundgren (född 1961), skönhetstävlande och montessoripedagog

F
 Felix Lundgren (född 1990), skådespelare
 Filip Lundgren (1906–1981), arkitekt
 Fredrik Lundgren, flera personer
 Fredrik Lundgren (fotbollsspelare född 1979)
 Fredrik Lundgren (fotbollsspelare född 1993)
 Fredrik Lundgren (handbollsspelare), (född 1979)
 Fredrik Lundgren (industriman) (1807–1880), snusfabrikör och entreprenör
 Fredrik Lundgren (skolman) (1847–1915) skolman
 Frans Lundgren (1854–1928), uppfinnare och maskiningenjör
 Fritiof Lundgren (1871–1934), kyrkoherde och riksdagsledamot
 Fritz Lundgren (1923–2002), kompositör och musiker

G
 Georg Lundgren (1923–1982), kemist
 Gillis Lundgren (född 1929), formgivare
 Gunilla Lundgren (född 1942), författare
 Gunnar Lundgren, flera personer
 Gunnar Lundgren (läkare) (1893–1979)
 Gunnar Lundgren (militär) (1894–1980)
 Gunnar Lundgren (musiker) (1908–2003)
 Gustaf Lundgren, flera personer
 Gustaf Lundgren (lappmissionär) (1893–1954)
 Gustaf Lundgren (författare)  (1905–1986). författare och förlagsman
 Gustav Lundgren (född 1980), jazzgitarrist

H
 Hans Lundgren (dirigent) (född 1947), dirigent, arrangör och tonsättare
 Herbert Lundgren (1902–1977), fotbollsspelare
 Hjalmar Lundgren, flera personer 
 Hjalmar Lundgren (journalist) (1868–1934), journalist och författare
 Hjalmar Lundgren (författare) (1880–1953), biblioteksman och författare

I
 Isabella Lundgren (född 1987), jazzsångerska

J
 Jan Lundgren (konstnär) (1936–1999), konstnär
 Jan Lundgren (född 1966), jazzpianist och kompositör, lektor 
 Jan Lundgren (silversmed) (född 1934)
 Janne Lundgren  (1924–1999), konstnär
 Jetta Lundgren (1867–1937). stenograf
 Joachim Lundgren (född 1972), fotograf
 Joakim Lundgren (född 1973), professor i energiteknik
 Joel Lundgren, skådespelare
 Johan Lundgren, flera personer
 Johan Lundgren (1920–1989), konstnär och tecknare
 Johan Lundgren (affärsman) (född 1966)
 Johan Lundgren (fotbollsspelare) (född 1991)
 Johan Lundgren (kyrkomålare)  (aktiv under slutet av 1700-talet)
 Johan Lundgren (präst) (1874–1951), präst
 Johan Erik Lundgren, (1822–1895), lektor och konstälskare
 Johan Fredrik Lundgrén (1821–1885), skådespelare och lustspelsförfattare
 John Lundgren (1857–1938), veterinär
 Jonas Lundgren (född 1974), skådespelare och sångare
 Junius Lundgren (1919–2000), tecknare och illustratör

K
 Karl Hjalmar Lundgren (1868–1934), journalist och författare
 Katarina Lundgren-Hugg (född 1964), skådespelare
 Kerstin Lundgren (född 1955), politiker
 Klas-Herman Lundgren, studentpolitiker

L
 Lars Lundgren, flera personer
 Lars Lundgren (advokat)
 Lars Lundgren (politiker)
 Lars Lundgren (stuntman) (född 1945), stuntman och skådespelare
 Larz Lundgren (1944–2022), författare och reklamman
 Lilly Lundgren (1862–1932), sjuksköterska och konstnär
 Linnéa Lundgren  (1914–2000), konstnär
 Lotta Lundgren (född 1971), TV-programledare och matskribent 
 Ludvig Lundgren (1789–1853), medaljgravör

M
 Magnus Lundgren (1852–1903), språkforskare
 Maj Lundgren (född 2000), författare
 Maja Lundgren (född 1965), författare, kulturskribent och översättare
 Malin Lundgren (född 1967), fotbollsspelare
 Manne Lundgren (1898–1975), missionär
 Maria Augusta Lundgren (1857–1940), varumärkesgranskare
 Martin Lundgren (1871–1968), konstnär
 Mathias Lundgren (född 1975), programmerare och musiker
 Mats Lundgren (född 1952), konstnär
 Max Lundgren (1937–2005), författare
 Moa Lundgren (född 1998), längdskidåkare
 Monica Lundgren (född 1973), musikforskare

N
 Niclas Lundgren (född 1989), ishockeyspelare
 Nils Lundgren, flera personer
 Nils Lundgren (född 1936), nationalekonom och politiker
 Nils Lundgren (fysiolog) (1915–1989), fysiolog
 Nils Lundgren (professor) (1904–1991), professor (öron-näsa-hals)
 Nora Lundgren (1891–1982), konstnär och grafiker

O
 Ockelbo-Lundgren (egentligen Erik Lundgren) (1919–1967), racerförare
 Olle Lundgren (1919–2017), konstnär och teckningslärare
 Olof Lundgren (1890–1968), arkitekt
 Oskar Lundgren (1862–1937), rektor och politiker
 Osvald Lundgren  (1888–1977), konstnär och konsthantverkare
 Ove Lundgren (1937–2014), fysiolog

P
 Pehr Henrik Lundgren (1824–1855), medaljgravör
 Per Lundgren (1890–1969), fältläkare och politiker
 Per Axel Lundgren (1911–2002), scenograf
 Peter Lundgren, flera personer
 Peter Lundgren (politiker) (född 1963), sverigedemokrat
 Peter Lundgren (tennisspelare) (född 1965)
 Peter Lundgren (volleybollspelare)  (född 1987)

R 
 Roger Lundgren (född 1974), författare och hovexpert
 Roland Lundgren (född 1945), sångare i kristna gruppen Curt & Roland
 Rolf Lundgren (1918–2017), radioman och språkpedagog

S
 Sigrid Deurell-Lundgren (1869–1950), skådespelare
 Simon Lundgren (1898–1981), långdistanslöpare
 Sofia Lundgren, flera personer
 Sofia Lundgren (fotbollsspelare) (född 1982), fotbollsmålvakt
 Sofia Lundgren (programledare), nyhetsankare hos Aftonbladet
 Sofia Lundgren (journalist), skribent i DN
 Stanney Lundgren (1901–1969), konstnär
 Stefan Lundgren, flera personer
 Stefan Lundgren (ekonom) (född 1952), ekonom och  ämbetsman 
 Stefan Lundgren (fotograf) (född 1952)
 Stefan Lundgren (konstnär) (född 1968), gallerist och konstnär
 Stig Lundgren (född 1915), skolledare och politiker
 Sture Lundgren (1918–2002), konstnär
 Svante Lundgren (1913–1988), naturfotograf
 Svante Lundgren (författare) (född 1960), finlandssvensk teolog och författare
 Sven Lundgren, flera personer
 Sven Lundgren (friidrottare 1950-tal) (1929–2005), långdistanslöpare
 Sven Lundgren (friidrottare) (1896–1960), medeldistanslöpare
 Sven Lundgren (konstnär) (1919–1995)
 Sven Lundgren (mångkampare) (1901–1982), mångkampare och häcklöpare
 Sven Lundgren (politiker) (1888–1953), förbundsordförande och politiker
 Sven-Olof Lundgren (1908–1946), backhoppare

T
 Theodor Lundgren (1837–1915), kommunalpolitiker, riksdagsman och ekonomisk författare
 Theodor Lundgren (författare) (född 1979), journalist, författare och dokumentärfilmare
 Thorsten Lundgren (1886–1966), ämbetsman och industriman
 Tomas Lundgren (född 1985), konstnär
 Tony Lundgren (född 1979), skådespelare
 Torbjörn Lundgren (född 1949), författare
 Tyra Lundgren (1897–1979), keramiker, konstnär och författare

U
 Ulf P. Lundgren (född 1942), läroplansteoretiker, professor och ämbetsman
 Ulrik Lundgren (1790–1870), präst, läroboksförfattare och nykterhetsfrämjare

W
 Wilhelm Lundgren (1872–1940), musikpedagog, violinist, tonsättare och kördirigent
 Wilhelm R. Lundgren (1856–1914), skeppsredare och riksdagsman
 Willgodt Lundgren (1849–1911), konstnär

Å
 Åke Lundgren (född 1951), författare

Övrigt 
 Fiedler & Lundgren, snustillverkare
 Flickorna Lundgren, kafé
 AB. Dan. Lundgrens läderfabrik, fd garverifabrik i Falkenberg

Källor

Svenska efternamn